

Geografia 
 Nova América — município de Goiás
 Nova América (Nova Iguaçu) —  bairro de Nova Iguaçu
 Nova América (Itápolis) — distrito do município de Itápolis, São Paulo

Outros 
 Shopping Nova América — shopping no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos